Brokat steht für:

 Brokat, mit Gold oder Silber durchstickter wertvoller Stoff, häufig Seide
 Brokat (Pulver), aus Kupfer und Zinn (auch Zink) gemischtes Metallpulver, das zum Färben in Bronzetönen dient
 Brokat (Unternehmen) (1996–2000), war im Bereich Internetzahlungssysteme tätig

Siehe auch:
 Brokatpapier